De 50e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 23 juli 1992. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Didier Priem, gevolgd door Louis De Koning en Eric De Clercq.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1992